Шарали́ев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Шаралиев, Борислав (1922—2002) — болгарский кинорежиссёр.
 Шаралиева, Донка — болгарская актриса.